Зейнал Зейналов:
 Зейналов, Зейнал Аббас оглы (род. 1979) — азербайджанский футболист.
 Зейналов, Зейнал Эйнал-оглы (1876—1935) — нефтяник, депутат Государственной думы II созыва от Бакинской губернии.